Bradford County er navnet på to counties i USA:

 Bradford County (Florida)
 Bradford County (Pennsylvania)